Амери:
 Амери (Amery) — фамилия. Известные носители:
 Амери, Джон (1912—1945) — британский коллаборационист, создатель британских формирований СС во время Второй мировой войны.
 Амери, Жан (1912—1978) — австрийский писатель, журналист, кинокритик, мыслитель-эссеист.
 Амери — певица, продюсер и актриса.
 «Амери» — грузинский футбольный клуб из Тбилиси, существовавший с 2002 по 2009 годы.